Godwin (North Carolina), een plaats in Amerika
Wet van Godwin, een wetmatigheid over internetdiscussies

Personen 
Godwin (abt) ( - ca. 680), een rooms-katholiek heilige
William Godwin (1756 - 1836), een anarchistisch filosoof
Henry Haversham Godwin-Austen, (1834 - 1923), een Brits wetenschapper
George Godwin, (1889 - 1974), een Engels-Canadees schrijver
Paul Godwin (1902 - 1982), een Pools-Nederlandse musicus en dirigent
Alfred Reade Godwin-Austen (1889 – 1963), een Brits legerofficier
Linda Godwin, (1952), een voormalig Amerikaans ruimtevaarder
Mike Godwin (1956), een Amerikaans jurist en schrijver
Godwin Attram (1980), een voormalig Ghanees voetballer
Godwin Okpara, een voormalig Nigeriaans voetballer
Godwin van Wessex (ca. 1001 – 1053), een Engels heerser

Zie ook 
Goodwin (doorverwijspagina)